De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 27 september 2001 tot en met  29 september 2001 in Kuala Lumpur, Maleisië.

Deelnemende landen
Er namen 27 landen deel aan de WDF World Cup 2001.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

2001
Darts in 2001
Wereldkampioenschap in Maleisië
Sportevenement in Kuala Lumpur